Climacoptera kan syfta på:

 Climacoptera (djur) – ett släkte av insekter
 Climacoptera (växter) – ett släkte av amarantväxter